Vada – frazione del comune italiano di Rosignano Marittimo, in Toscana
 Vada – centro abitato dell'India
 Diocesi di Vada – diocesi soppressa della Chiesa cattolica
 Vada – piatto indiano

Pagine correlate 
 Vado

Altri progetti